Александр Усик — Чазз Уизерспун () — двенадцатираундовый рейтинговый боксёрский поединок в тяжёлом весе, и по-совместительству дебютный поединок Усика в этой весовой категории. Бой состоялся 12 октября 2019 года на  в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Предыстория 
После победы Александра Усика над Муратом Гассиевым, 21 июля 2018 года в поединке за титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 91 кг) по версиям WBA Super, WBC, IBF, WBO и The Ring Усик заявил, что его следующей спортивной целью является завоевание чемпионских титулов по этим же версиям, в тяжёлой весовой категории и вызвал на бой британца Тони Белью, который на тот момент выступал в тяжёлом весе (свыше 91 кг). Несмотря на готовность Усика провести поединок в тяжёлом весе, Белью пожелал боксировать в первом тяжёлом весе, таким образом получив возможность оспаривать чемпионские титулы Усика. В итоге поединок проходил с переменным успехом, и завершился победой украинца нокаутом в 8-м раунде.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёрские поединки
2019 год в боксе
События 12 октября
Октябрь 2019 года
Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Чикаго
Чемпионаты мира в 2019 году